Chiffrierstelle steht für:

 OKL/Chi, also Chiffrierstelle des Oberkommandos der Luftwaffe, siehe Luftnachrichtenabteilung 350#Aufgaben
 OKH/Chi, also Chiffrierstelle des Oberkommandos des Heeres, siehe Inspektion 7 Gruppe VI
 OKW/Chi, siehe Chiffrierabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht